In the Flames of Black Art () — дебютный полноформатный студийный альбом польской группы Darzamat, вышедший в 1997 году.

Об альбоме 
In the Flames of Black Art был записан в польской студии Cyber. Запись всего материала была проведена участниками группы самостоятельно. Дальнейшая обработка материала была сделана звукоинженером, участвовавшим в записи, в присутствии самого коллектива.

Ударные на записи были синтезированы.

Первоначально запись вышла в свет в конце 1996 года на аудиокассете и компакт-диске при поддержке Croon в Польше. Официальной датой выхода альбома, тем не менее, принято считать 1997 год, когда материал был издан Faithless на компакт-диске в Европе. В 2002 году Metal Mind переиздали запись. Новый выпуск содержит дополнительную дорожку в виде композиции «Storm» в новой обработке, сделанной в Post Street — уже созданной на то время студии Simon (Darzamath). В СНГ за выпуск последнего издания взялись IROND.

Обложка 
Рисунок обложки 1996 года содержал изображение совершенно нагой женщины, которое явно выражало сексуальную тематику. В 1997-м, с общеевропейским выпуском обложка была заменена на новую. На ней были изображены по-прежнему голые мужчина и женщина, но тематика рисунка была представлена в несколько более непринужденном свете. В 2002 году для третьего издания была разработана очередная обложка. Изображение на последнем рисунке содержит нейтральный образ девушки на фоне фантастического архитектурного строения — арки.

Третью обложку для альбома разработал знаменитый художник, фотограф и дизайнер Graal, известный, среди прочего, своим постоянным сотрудничеством с культовым польским коллективом Behemoth.

Концепция и название 
Название альбома «In the Flámes of Black Art» () намекает на мистическую и оккультную составляющую стилистики записи. Название очень символично, как и музыка. Текст написан столь же символистскими методами, но весьма драматично. В концепции используется множество аллегорий, которые можно читать по-разному. Текст, тем не менее, в основном об эмоциях. В пространстве, обыгранном в тематике альбома, преобладают вымышленные образы и события.

Композиция «Secret Garden» посвящена богине, от имени которой происходит название коллектива. Причастие мифологии также глубоко отражено в общей тематике творчества группы.

Содержание CD первого и второго издания

Основные композиции 
 «In the Flames of Black Art» — 3:53
 «Legend?» — 7:34
 «Secret Garden» — 4:52
 «Inevitable Eclipse» — 2:56
 «Seven Golden Fires» — 8:17
 «Theatre of Rapture» — 6:41
 «The Dream» — 4:14
 «Storm» — 2:32

Содержание CD третьего издания

Основные композиции 
 «In the Flames of Black Art» — 3:53
 «Legend?» — 7:15
 «Secret Garden» — 4:54
 «Inevitable Eclipse» — 2:57
 «Storm» — 2:34
 «Seven Golden Fires» — 8:19
 «Theatre of Rapture» — 6:43
 «The Dream» — 4:15
 «Storm» (в новой обработке) — 4:28

Участники записи

Коллектив Darzamat 
 Рафал «Flauros» Горал — вокал
 Шимон «Darzamath, Simon» Струшек — гитара, бас-гитара, клавишные, программирование
 Катажина «Kate» Банашак — вокал

Техническая сторона 
 Марцин Микульски — звукоинженер, сведение, микширование, мастеринг

Художественная работа 
 Войтек Валчук — первая обложка
 Faithless Productions — вторая обложка
 Метас Кёрланд — вторая обложка
 Томаш «Graal» Данилович — третья обложка

Примечания 

Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы Darzamat
Появились в 1997 году в Польше